Данієль Буланже (;  , Комп'єнь —  , Санліс) — французький поет, прозаїк, драматург, сценарист і актор. Член Гонкурівської академії з 1983 року (у 2008 році пішов у відставку).

Біографія 
1932 року поступив на навчання до семінарії, де вивчав латину, давньогрецьку та німецьку мови, а також гру на фортепіано. Після окупації Франції нацистами під час Другої світової війни приєднався до руху Опору, в листопаді 1940 року був заарештований, але втік і 1942 року приєднався до партизанів.

1945 року покинув Францію та вирушив подорожувати світом, відвідав Бразилію, Чад, Чехословаччину, Болгарію та інші країни. Загалом подорож тривала дев'ять років, причому в зазначених країнах Буланже займався різними заняттями: зокрема, в Болгарії він був робітником на будівництві залізниць, в Бразилії працював на вівчарської фермі, а в Чаді був органістом та консультантом з економічних питань. 1957 року повернувся до Франції та зосередився на літературній праці. Свій перший роман опублікував 1958 року, а першу збірку оповідань — 1963. З 1970 року мешкає в Санлісі.
 
Наразі його творчий доробок складається з 15 збірок оповідань, 29 романів, 27 збірок віршів, 5 п'єс, 41 сценарію для фільму. Більшість його творів пов'язані з соціальними проблемами маленьких провінційних міст Франції. 1974 року був удостоєний Гонкурівської премії за роман Fouette, cocher!. 1971 року отримав премію Французької академії, 1979 року — премію принца Монако, а 1983 року — премію Гонкурівської академії.

Твори

Збірки оповідань 
 Les noces du merle, Gallimard 1963
 Vessies et lanternes, Gallimard 1971, Prix de l'Académie française 1971
 La barque amirale, Gallimard 1972
 L'Enfant de Bohème (Prix du Livre Inter en 1978)
 Mémoire de la ville («L'Imaginaire», numéro 250)
 Fouette cocher ! («Folio», n°1160), Prix Goncourt de la Nouvelle 1974
 Les princes des quartiers bas
 L'Enfant de bohème («Folio», n°2205)
 Un arbre dans Babylone («Folio», n°2430), Grand prix de Monaco 1979
 Le chant du Coq («L'Imaginaire», n°222)
 Table d'hôte («Folio», n°1697)
 Les Jeux du tour de ville («Folio», n°2764)
 L'été des femmes
 Le vent du large («Enfantimages»), illustrations de Roger Blachon
 Le chat m'a dit son histoire (" Folio Benjamin ", n°44), illustrations de Sophie
 La poule a trouvé un clairon («Enfantimages»), illustrations de Danièle Bour
 Nouvelles IV
 Le chemin caracoles («Folio», n°1974), Prix Sainte-Beuve 1966
 Le jardin d'Armide («Poche», n°5882)
 Le chant des matelots
 Les grands

Романи 
 Le Ciel de Bargetal, 1999
 Miroir d'ici («L'Ombre»)
 Le Gouverneur polygame
 La Porte noire («Folio», n° 1324)
 Le Téméraire («Folio», n° 1525)
 La rose et le reflet («L'Imaginaire», n° 159)
 Jules Bouc («Folio», n° 2396)
 Mes Coquins («Folio», n° 2324)
 La confession d'Omer («Folio», n° 2506)
 Un été à la diable («Folio», n° 2588)
 Ursacq («Folio», n° 2669)
 Le retable Wasserfall («Folio», n° 3288)
 Caporal supérieur («Folio», n° 2988)
 Le miroitier
 Tombeau d'Héraldine
 Talbard
 La rue froide
 Le téméraire («Folio», n°1525)
 La porte noire («Folio», n°1324)
 La mer à cheval
 Les portes (Livre de poche, «Biblio»)
 La nacelle («Poche», n°5882)
 La rose et le reflet («L'Imaginaire», n°159)
 Le ciel est aux petits porteurs
 Du temps qu'on plaisantait (Grasset, 2003)

Поезія 
 L'Esplanade, (Retouches), Éditions Grasset, 2010
 Fenêtre mon navire, (Retouches), Éditions Grasset, 2008
 Oboles, (Retouches), Éditions Grasset, 2006
 Faubourg des fées, (Retouches), Éditions Grasset, 2004
 A dire vrai, (Retouches), Éditions Grasset, 2003
 A quatre épingles, (Retouches), Éditions Grasset, 2002
 Le tremble et l'acacia, (Retouches), Éditions Grasset, 2000
 Images, mes catins, (Retouches), Éditions Grasset, 1999
 De laine et de soie, (Retouches), Collection blanche, Gallimard, 1997
 Les dessous du ciel, («Poésie/Gallimard»), 1997
 Taciturnes, (Retouches), Collection blanche, Gallimard, 1995
 Hôtel de l'image suivi de Drageoir («Poésie/Gallimard»), 1994
 Sous-main, (Retouches), Collection blanche, Gallimard, 1994
 Etiquettes (Retouches), Collection blanche, Gallimard, 1993
 À la courte paille (Retouches), Collection blanche, Gallimard, 1993
 Automnales (Retouches), Collection blanche, Gallimard, 1992
 Intailles, («Poésie/Gallimard»), 1991
 Tchadiennes, («Poésie/Gallimard»), 1989
 Le porte-oeufs (Retouches), Collection blanche, Gallimard, 1989
 Carillon (Retouches), Collection blanche, Gallimard, 1988
 A la Marelle (Retouches), Collection blanche, Gallimard, 1987
 Retouches, («Poésie/Gallimard»), 1987
 Intailles (Retouches), Collection blanche, Gallimard, 1986
 Lucarnes (Retouches), Collection blanche, Gallimard, 1984
 Drageoir, Collection blanche, Gallimard, 1983
 Hôtel de l'image, Collection blanche, Gallimard, 1982
 Volière (Retouches), Collection blanche, Gallimard, 1981
 Oeillades, Collection blanche, Gallimard, 1979
 Tirelire, Collection blanche, Gallimard, 1976
 Les Dessous du Ciel, Collection blanche, Gallimard, 1973
 Retouches, Collection blanche, Gallimard, 1969, Prix Max Jacob 1970
 Tchadiennes, Collection blanche, Gallimard, 1969

П'єси 
 C'est à quel sujet ! suivi de Le roi Fanny
 à la belle étoiles — à votre service — Le beau voyage
 Coup de lune — La partie de cartes — Le voyage de noces
 La toison d'or — Le paradis
 La reine fracasse — Le jardin

Фільмографія 
 1960 : Les Jeux de l'amour de Philippe de Broca
 1960 : Tirez sur le pianiste de François Truffaut: Ernest
 1962 : L'Œil du Malin de Claude Chabrol
 1960 : À bout de souffle de Jean-Luc Godard: l'inspecteur Vital
 1968 : La Mariée était en noir de François Truffaut: Delvaux
 1969 : Le Diable par la queue de Philippe de Broca
 1970 : Sortie de secours de Roger Kahane
 1970 : Domicile conjugal de François Truffaut
 1974 : Toute une vie de Claude Lelouch
 1978 : La Zizanie de Claude Zidi

Діалоги для фільмів 
 Deux hommes dans la ville (1973) de José Giovanni
 Pas folle la guêpe (1972) de Jean Delannoy
 Les Mariés de l'an II (1971) de Jean-Paul Rappeneau
 Histoires extraordinaires (1968) de Federico Fellini
 Un homme de trop (1967) de Costa-Gavras
 Le Roi de coeur (1966) de Philippe de Broca
 Monnaie de singe (1966) d'Yves Robert
 Le Voleur (1966) de Louis Malle
 Merveilleuse Angélique (1965) de Bernard Borderie
 Angélique marquise des anges (1964) de Bernard Borderie
 L'Homme de Rio (1964) de Philippe de Broca
 Peau de banane (1963) de Marcel Ophuls
 Cartouche (1962) de Philippe de Broca
 Le Farceur (1960) de Philippe de Broca
 Les Jeux de l'amour (1960) de Philippe de Broca

Сценарії фільмів 
 Chouans ! (1988) de Philippe de Broca
 Les Cavaliers de l'orage (1984) de Gerard Vergez
 Le Cheval d'orgueil (1980) de Claude Chabrol
 La Menace (1977) d'Alain Corneau
 Police Python 357 (1977) d'Alain Corneau
 Une Femme fidèle (1976) de Roger Vadim
 L'Affaire Dominici (1973) de Claude Bernard-Aubert
 Pas folle la guêpe (1972) de Jean Delannoy
 Les Pétroleuses (1971) de Christian-Jaque
 Les Caprices de Marie (1969) de Philippe de Broca
 Le Diable par la queue (1968) de Philippe de Broca
 La Route de Corinthe (1967) de Claude Chabrol
 Le Plus vieux métier du monde (1967) de Claude Autant-Lara
 Le Roi de cœur (1966) de Philippe de Broca
 La Vie de château (1966) de Jean-Paul Rappeneau
 Marie-Chantal contre le docteur Kha (1965) de Claude Chabrol
 Les Tribulations d'un Chinois en Chine (1965) de Philippe de Broca
 Echappement libre (1964) de Jean Becker
 L'Homme de Rio (1964) de Philippe de Broca
 Les Sept Péchés capitaux (1962) de Claude Chabrol
 Cartouche (1962) de Philippe de Broca
 L'Amant de cinq jours (1961) de Philippe de Broca
 Le Farceur (1961) de Philippe de Broca
 Le Bal des espions (1960) de Michel Clément
 Les Jeux de l'amour (1960) de Philippe de Broca
 La Récréation (1960) de Fabien Collin

Пошанування 
 1971 Prix de l'Académie Française
 1979 Prix Prince Pierre de Monaco

Примітки

Посилання 
 Даніель Буланже на сайті Гонкурівської академії (фр.)
 Article de l'encyclopédie Picardia (Про Буланже на сайті енциклопедії «Пікардія»)

Французькі письменники
Французькі поети
Французькі драматурги
Французькі актори
Французькі сценаристи
Померли в Уазі